Perci est un toponyme qui peut désigner :
 Perci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Buzet,comitat d'Istrie ;
 Perci, une localité de Croatie située dans la municipalité de Tar-Vabriga, comitat d'Istrie.